Sovjetski kup u ragbiju je bilo ragbijsko natjecanje po pravilima rugby uniona između klubova iz SSSR-a.

Prvo je održano 1976., a zadnje 1990. godine. Održavalo se svake godine.

Rezultati

Vidi još 
 Sovjetsko prvenstvo u ragbiju
 Profesionalna ragbi liga (Rusija)

Vanjske poveznice 
 Soviet Era of rugby

Šport u SSSR-u
Nacionalna ragbijaška natjecanja